Культура воронковидных кубков, КВК (, ) — мегалитическая культура (4000—2700 гг. до н. э.) эпохи позднего неолита.

География и генетические связи 

Ареал КВК на юге достигал Чехии, на западе — Нидерландов, на севере шведского города Уппсала, на востоке — устья Вислы.

В центре этого региона предшественницей КВК была субнеолитическая культура Эртебёлле, которую она полностью заместила. Происхождение КВК остаётся предметом дискуссий. Неясно, является ли КВК результатом окончательной неолитизации местной культуры, или она возникла в результате иммиграции. Современное население южной Скандинавии наряду с генетическими маркерами автохтонного населения имеет гены иммигрантов с юга и востока. В частности, вместе с культурой TRB у местного населения появились гены, позволяющие взрослым переваривать лактозу.

Существовавшие параллельно михельсбергская культура и культура Сены-Уазы-Марны рассматриваются как родственные воронковидным кубкам ввиду заметных параллелей в керамике и орудиях, однако точный характер связи между ними пока неясен.

В рамках гипотезы Марии Гимбутас рассматривалась как староевропейская; согласно другой точке зрения, представляла собой гибрид первой волны индоевропейских завоевателей с носителями предыдущей культуры Эртебёлле. Л. Клейн рассматривает данную культуру как предковую для индоевропейцев, однако эта точка зрения не является общепринятой.

В культовых сооружениях КВК (мегалиты, земляные валы) заметно влияние культур Центральной Европы, производных от культуры линейно-ленточной керамики (михельсбергская и т. п.). В то же время, в керамике и орудиях КВК прослеживается сходство с более поздней культурой шнуровой керамики.

Локальные варианты 
В культуре выделяются локальные варианты (группы): западная, северная, восточная, южная, юго-восточная, Альтхайм, Пфин, Альтмарк, Вальтернинбург-Бернбург.

Поселения 

Культуру воронковидных кубков (КВК) характеризуют укреплённые поселения до 25 га. В основном они локализованы на побережье близ селений ранее существовавших культур Эртебёлле и Нёствет-Лихульт. Состоят из домов, построенных из глинобетона, размером примерно 12×6 м, рассчитанных на одну семью.

Погребения и культовые сооружения 
В погребальном обряде преобладала ингумация. Способы погребений разнообразны: в простых грунтовых могилах, дольменах (рёсе), коридорообразных гробницах, в курганах. Самые древние могилы представляли собой камеру из дерева внутри длинного могильного холма, которую сверху закрывали кучей земли, а вход заваливали камнем. Монументальные гробницы располагались в центре поселений. По сравнению со сходными мегалитическими сооружениями Ирландии, Франции и Португалии погребения КВК возникли поздно и, по-видимому, представляют собой традицию, привнесённую откуда-то с запада. Предполагают, что они не были предназначены для всех носителей культуры, и в них помещали только тела элиты общества. В могилы также помещали керамику, вероятно, с пищей, и изделия из камня. Такие же изделия находят в реках и озёрах близ поселений КВК, и практически все 10 тыс. топоров этой культуры, найденных в Швеции, были утоплены в водоёмах.

Максимальная концентрация мегалитических погребений данной культуры наблюдалась на о. Зеландия (ныне Дания).

Кроме могил возводили большие культовые центры, окружённые палисадом, рвами и валами. Самый большой из них, территория которого занимала 85 000 м², найден на острове Фюн. Считают, что на его сооружение было потрачено 8000 человекодней. Площадь другого, расположенного близ города Лунд, — 30 000 м².

Артефакты 
Культура получила название из-за характерной формы керамики: кубков, которые часто имеют венчик в виде воронки, и, вероятно, использовались для питья. На одной из них имеется древнейшее изображение колёсной повозки (четыре колеса на двух осях), возраст которого — около 6 тыс. лет.
Каменные боевые топоры по форме напоминают распространённые в то время в Центральной Европе топоры из меди. Известен плуг.

Хозяйство 

Разводили овец, коз, свиней, крупный рогатый скот, но не пренебрегали также охотой и рыболовством. На небольших полях высевали пшеницу и ячмень. Из-за истощения почвы часто переселялись с места на место, но на небольшие расстояния, оставаясь в одном и том же регионе. В районе Мальмё занимались горным делом, добывая в шахтах кремень и обменивая его на продукты других культур Швеции. Импортировали изделия из меди, особенно ножи и топоры, из Центральной Европы.

Исчезновение 
В начале III тысячелетия до н. э. КВК в течение всего двух поколений была замещена культурой боевых топоров. Быстрота перемен и предварительное наличие смешанных погребений предполагают внутренние подготовительные изменения КВК, возможно, связанные с проникновением индоевропейского населения из степей юго-востока Европы.

Баальбергская культура на территории Германии рассматривается либо как локальный вариант КВК, либо (среди сторонников неиндоевропейского происхождения КВК) как связанная с индоевропейскими вторженцами.

Палеогенетика 
Среди митохондриальных гаплогрупп отмечены гаплогруппы H/R, H, H1, H24, J1d5, J2b1a, K1a5 и T2b. У двух образцов из Швеции определены митохондриальные гаплогруппы H и T2b. У образца N18 (3636 — 3389 лет до н. э., Pikutkowo) из Польши определена митохондриальная гаплогруппа V14.

У группы Зальцмюнде (:en:Salzmünde group) определены митохондриальные гаплогруппы H, H3, H5, HV, J, J1c, J2b1a, K1a, K1a, K1a4a1a2, N1a1a1a3, T2b, U3a, U3a1, U5b, V, X2b1'2'3'4'5'6.

В целом, из митохондриальных гаплогрупп у носителей КВК наиболее распространенными были H1 и H3, тогда как Y-гаплогруппы I2, G2a и E1b1b, впоследствии, видимо, дополненная J2, что как будто подтверждает принадлежность КВК к «старой Европе», а не индоевропейцам

См. также 
 Вальтернинбург-Бернбург

Примечания

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article006666.html Воронковидных кубков культура]
 Северная и Средняя Европа в эпоху позднего неолита и энеолита

Неолит Европы
Археологические культуры Европы
Индоевропейцы
Европа медного века
Археологические культуры Белоруссии
Археологические культуры Германии
Археологические культуры Дании
Археологические культуры Нидерландов
Археологические культуры Польши
Археологические культуры Словакии
Археологические культуры Украины
Археологические культуры Чехии
Археологические культуры Швеции